Зинаи́да Моро́зова:
 Морозова, Зинаида Григорьевна (урождённая Зимина, в третьем браке Рейнбот; 1867—1947) — русская благотворительница, пайщица Московского художественного театра.
 Морозова, Зинаида Михайловна (Туснолобова-Марченко; 1920—1980) — советский военный врач, Герой Советского Союза.